Onderdistrict in Indonesië
 Gemuh , een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Gemuh (Pecalungan), een plaats in het onderdistrict Pecalungan, regentschap Batang van de provincie Midden-Java, Indonesië